Biały Dunajec (plaats), plaats in Polen
 Biały Dunajec (gemeente), gemeente in Polen